Die BBVA Open Internacional de Valencia 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Valencia. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 6. bis 12. Juni 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BBVA Open Internacional de Valencia 2022 fand vom 4. bis 5. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Valencia